Джо́рджо То́цци (; 8 января 1923, Чикаго — 30 мая 2011, Блумингтон, штат Индиана) — американский оперный певец (бас).

Биография 
Пел с подросткового возраста. Изучал биологию в Университете Де Поля, но вскоре вернулся к музыке; учился у ,  и Джона Хауэлла ().

Во время Второй мировой войны служил в армии.

В 1948 году дебютировал как баритон в  на Бродвее (Тарквиний в опере Бенджамина Бриттена «», главную роль играла Китти Карлайл). С 1949 года пел в мюзикле «Tough at the Top» в Лондоне (Театр Адельфи). С 1950 года стажировался в Милане у Джулио Лоранди (уроки стоили ему — буквально — «последней рубашки»: деньги по закону о правах военнослужащих, предназначенные для оплаты его уроков, были задержаны на девять месяцев, и Тоцци заложил свои камеры, затем — чемоданы и, наконец, одежду. Событие оказалось «пророческим»: позднее неоднократно в «Богеме» он пел «Vecchia zimarra», арию о передаче пальто в залог). В Милане дебютировал в  (Граф Родольфо — «Сомнамбула» В. Беллини), в 1953 — в Ла Скала («Валли» А. Каталани).

Вернувшись в США уже как бас, в 1955 году дебютировал в Метрополитен опера (герцог Альвизе Бадоэро в «Джоконде» А. Понкьелли), где на протяжении 20 лет спел в 528 спектаклях (завершающее выступление — Коллен в «Богеме» Дж. Пуччини в 1975). Выступал также в Опере Сан-Франциско, Ла Скала, ; гастролировал в городах США и Европы.

Выступал в Бродвейских мюзиклах:
 Эмиль де Бек — «Юг Тихого океана» Р. Роджерса
 Тони — «The Most Happy Fella» .

Преподавал в Джульярдской школе, с 1991 г. — в  Индианского университета в Блумингтоне (с 2005 — Школа музыки Индианского университета); почётный профессор Школы.

Умер от сердечного приступа.

Семья 
Жена — Кэтрин Диринджер (; ум. 1963), певица.

Жена (с 1967) —  (15.1.1930 — 24.12.2011), певица.
 дети — Эрик Тоцци, Дженнифер Тоцци Аузер.

Творчество 
Обладал «тёплым» голосом и точной дикцией.

Оперные роли 
 Фигаро — «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта
 Зарастро — «Волшебная флейта» В. А. Моцарта
 Дон Жуан в одноимённой опере В. А. Моцарта
 герцог Альвизе Бадоэро — «Джоконда» А. Понкьелли
 Базилио — «Севильский цирюльник» Дж. Россини
 Фиеско; Андреа — «Симон Бокканегра» Дж. Верди
 Рамфис — «Аида» Дж. Верди
 Филипп II — «Дон Карлос» Дж. Верди
 Коллен — «Богема» Дж. Пуччини
 Гремин — «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
 Борис Годунов в одноимённой опере М. П. Мусоргского
 Мефистофель — «Фауст» Ш. Гуно
 Ганс Сакс; Фейт Погнер — «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера
 Даланд — «Летучий голландец» Р. Вагнера
 Гурнеманц — «Парсифаль» Р. Вагнера
 Король Марк — «Тристан и Изольда» Р. Вагнера
 Аркель — «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси
 Доктор — «» С. Барбера (мировая премьера, 1958)

Дискография

Кинематограф 
В 1948—1982 годы снимался в кино и телевизионных шоу.

Награды и признание 
Три премии Грэмми:
 1959 — за Фигаро («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта под управлением Эриха Лайнсдорфа)
 1960 — за Тимура («Турандот» Дж. Пуччини под управлением Эриха Лайнсдорфа)
 1962 — за Рамфиса («Аида» Дж. Верди под управлением Георга Шолти.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Басы
Преподаватели Джульярдской школы
Преподаватели Индианского университета в Блумингтоне